Walworth County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Walworth County, South Dakota 
 Walworth County, Wisconsin